Barsamian ist der Familienname folgender Personen:

 David Barsamian (* 1945), armenisch-amerikanischer Radioreporter und Schriftsteller
 Khajag Barsamian (* 1951), Erzbischof der Östlichen Diözese der Armenischen Apostolischen Kirche in Nordamerika (Katholikat Etschmiadsin)